Bee Gees staty kan syfta på:
 Bee Gees staty (Douglas, Isle of Man), staty som står i Douglas och skapades av Andy Edwards
 Bee Gees staty (Redcliffe, Queensland), staty som står i Redcliffe och skapades av Phillip Piperides